Nawabganj steht für:

 Nawabganj (Barabanki), Stadt in Indien
 Chapai Nawabganj, Distrikt in Bangladesch